Принцесса Ферьял Фарук (также Фариал, Фериал;  "; 17 ноября 1938 г. — 29 ноября 2009 г.) - старший ребёнок предпоследнего монарха Египта, короля Фарука.

Ранняя жизнь 

Принцесса Фериал родилась 17 ноября 1938 года. На момент её рождения, королю Фаруку было восемнадцать лет, а его жене Фариде — семнадцать. Её рождение было ознаменовано общенациональными торжествами, которые включали раздачу одежды и бесплатные завтраки тысячам бедняков. Кроме того, каждой из 1700 семей младенцев, родившихся в один и тот же день, был выдан один египетский фунт, что в то время было большой суммой. Позже, у короля Фарука и его жены родились ещё две сестры, принцессы  и . В поисках наследника король Фарук развелся с королевой Фаридой в 1949 году и женился на Нариман Садик. Этот брак произвел на свет Фуада II, сводного брата Фериал и последнего короля Египта.

Жизнь в изгнании 
В 1952 году революция свободных офицеров отправила Королевскую семью в изгнание в Италию. Ферьял покинула Египет в возрасте 13 лет на королевской яхте «Махрусса». Семья находилась в изгнании в Неаполе, Капри и Риме. Переписка Фериал со своей матерью Фаридой показывает, что ей было очень грустно уезжать из Египта, особенно от людей, которых она знала и любила там.

Фериал не могла вернуться в Египет, пока Насер оставался у власти. Лишь в 1973 году, через три года правления Садата, ей разрешили въезд в страну и выдали египетский паспорт. Позже она проводила лето в Египте со своей дочерью Ясмин в гостях у родственников.

Образование 
По воле своего отца Фарука принцесса Фериал и её сестры получили образование в частном порядке, а затем в школе-интернате Гранд Верже в Лютри, Швейцария. Их мать оставалась в Египте в течение 10 лет после их изгнания, в конце концов переехав в Ливан, а затем воссоединившись с ними в Швейцарии.

Семейная жизнь 
Её отец Фарук был очень строгим родителем. Например, во время изгнания требовал, чтобы сестры получали разрешение даже на такие вещи, как стрижка и нанесение лака для ногтей. Её отец дал ей разрешение преподавать в сектантской школе в Лозанне с условием, что она сохранит свою личность в секрете.

После замужества Фериал прожила большую часть своей жизни за пределами Монтрё, где преподавала набор текста и французскую литературу. Позже, когда она вышла замуж, совместно с мужем управляла гостиницей в этом районе.

В 1966 году она вышла замуж за швейцарца Жан-Пьера Перретена в Вестминстере, Лондон. Перретен был сыном швейцарского отельера и принял ислам, чтобы сделать брак возможным. Он взял имя Самир Шериф как часть своего обращения.

В 1967 году у них родилась дочь Ясмин Перретен-Шаарави. В 2004 году она вышла замуж за Али Шаарави, внука Худы Шаарави, культового египетского писателя и феминистки.

Фериал и Перретен вскоре развелись после рождения дочери. Она не вышла замуж повторно.

После того, как её мать умерла в 1988 году, сестрам было предложено подать иск против правительства Египта по поводу их владения королевским дворцом в дельте Нила. Сестры считали, что земля и имущество принадлежат их матери и что после её смерти они стали законными владельцами собственности. Однако египетский суд вынес решение против них, потому что развод их родителей аннулировал притязания их матери на землю ещё до того, как все королевское имущество было передано во время революции.

Принцесса Фериал провела остаток своей жизни вне поля зрения общественности, заботясь о своих братьях и сестрах. Её сестра Фавзия страдала от рассеянного склероза и умерла в 2005 году. Её брат Фуад пережил глубокую депрессию после развода с женой Доминик-Франс Пикар. Хотя Фериал не поддерживала этот брак, она поддерживала своего брата в его эмоциональной борьбе.

Смерть 
Принцесса Фериал умерла в больнице 29 ноября 2009 года в возрасте 71 года в Монтрё, Швейцария, где она проходила лечение от рака желудка, который диагностировали у неё в 2002 году.

Фериал была похоронена вместе со своей семьей в мавзолее Хедиваль мечети Рифаи в Каире. Здесь похоронены все члены династии Мухаммада Али.

Примечания

Ссылки 

 Egyptian Royalty by Ahmed S. Kamel, Hassan Kamel Kelisli-Morali, Georges Soliman and Magda Malek.
 L’Egypte D’Antan… Egypt in Bygone Days   by Max Karkegi.

Умершие от рака желудка
Династия Мухаммада Али